Op het toernooi van Wimbledon in 2005 speelden de mannen  in het dubbelspel van 20 juni tot en met 3 juli. De via het kwalificatietoernooi geplaatste Australiër Stephen Huss en de Zuid-Afrikaan Wesley Moodie wonnen het toernooi door in de finale de als tweede geplaatste Amerikaanse broers Bob en Mike Bryan met
7-6(4), 6-3, 6-7(2), 6-3 te verslaan.

Geplaatste teams

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Officiële website Wimbledon
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

Wimbledon
ITF-toernooi in 2005